Stadhuis van Gouda, het oude stadhuis
Huis van de Stad, nieuwbouw gemeentehuis 2012